SEBC est un sigle qui peut signifier :
 système européen de banques centrales
 le Saint-Étienne Basket Club, club de Basketball de Saint-Étienne, en France